Кубок Китайской футбольной ассоциации 2004 или Кубок Китайской футбольной ассоциации Ланьдай 2004 () — 10-й розыгрыш национального Кубка по футболу. Матчи первого раунда проходили 10 апреля 2004 года, а финал проходил 18 декабря 2004 года.

Победителем кубка в третий раз стал «Шаньдун Лунэн».

Финал

Победитель

Примечания 

2004
Спорт в Китае в 2004 году
Футбол в Азии в 2004 году